Крупово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крупово — агрогородок в Лидском районе Гродненской области.
 Крупово — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Крупово — село в Дубровицком районе Ровненской области.